__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
Diese Liste enthält alle  Tunnel der Schweiz über 1900 m Länge und ist nach Bahn- und Strassentunnel aufgeteilt. (Die Sortierung kann durch Anklicken des Pfeilsymbols in der Spaltenüberschrift gewählt werden, dazu muss Javascript aktiviert sein.)

Liste

Bahntunnel

Strassentunnel

Siehe auch 
 Liste von Alpentunneln
 Liste der längsten Tunnel der Erde

Weblinks 
 [ Liste der Nationalstrassentunnels (PDF, 75,9 kB)] Stand Anfang November 2005
 Fachgruppe für Untertagbau: Schweizer Tunneldatenbank

Einzelnachweise 

!
Schweiz